Iana Stanțieru (n. 2 ianuarie, Hîjdieni, Glodeni, Republica Moldova) este o expertă internațională în management organizațional, industria creativă și culturală și o avocată al drepturilor femeii. Actualemente, este Vice-Președinta Platformei DA pentru Relații Externe și Diasporă, aleasă în luna mai 2022, în cadrul Congresului Național Politic.

Iana Stanțieru este fondatoarea și managerul general al Galerie de Artă cu sediul la Bruxelles, Europe’s Art :, fondatoarea Platformei Naționale „Femeile Moldovei”: și fondatoarea Mișcării Internaționale „Women in Art for Peace” :. Este Manager Resurse Umane pentru Europa Centrala și de Est, la cea mai mare companie farmaceutică din lume Johnson & Johnson. În perioada 2010 – 2016, a activat în Cadrul Comisiei Europene în Bruxelles, Belgia. La vârstă de doar 21 de ani, a fost aleasă Președinta Organizației internațional IAPSS – International Association for Political Science Students, care are 15,000 de membri de peste 80 de țări cu sediul actual în Canada.

Studii

Între 2004 și 2008, a urmat cursurile Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, România. În perioada 2008 – 2009, a făcut studiile masterale în Diplomație și Relațiile Internaționale ale Uniunii Europe la Colegiul Europei, în Bruges, Belgia. Studiază, începând cu anul 2011, în cadrul unui masterat în domeniul Marketingului și Comunicării la ICHEC Brussels Management School, pe care l-a absolvit în 2012. Din septembrie 2016 până în iulie 2017 a urmat studiile masterale la prestigioasa instituție INSEAD, în Singapur și în Franța, specializarea în Management și Administrarea Business-ului. De asemenea, a urmat diverse cursuri la universități precum Oxford – Curs în macro-economie, Stanford – Academiei de Leadership pentru Dezvoltare. Iana Stanțieru a obținut certifical în Blue Ocean Strategy de la instituția academică INSEAD în 2017, Certificat în Management de Program de la MSP Foundation, AXELOS Global Best Practice în 2015 și Certificat în Management de Proiect în PM² de la Comisia Europeană.

Experiență profesională

În prezent, Iana Stanțieru este Manager de Resurse Umane la cea mai mare companie farmaceutică din lume, Johnson & Johnson, pentru regiunea Europa Centrală și de Est. Activează în cadrul companiei din septembrie 2017 și a deținut funcții de management și leadership în Belgia, Statele Unite ale Americii, China și Republica Cehă.

În perioada 2010 - 2016 a activat în cadrul Comisiei Europene, Direcția Generală Relații Externe și Direcția Generală Interpretare. La vârstă de doar 21 de ani, a fost aleasă Președinta Organizației internaționale IAPSS – International Association for Political Science Students, care are 15,000 de membri din 80 de țări, cu sediul actual în Canada, singurul Președinte din Republica Moldova din istoria organizației. Iana Stanțieru, în 2015, a fondat la Bruxelles Galeria de Artă Europe’s Art, care reprezintă peste 50 de artiști din întreagă Europă. Europe’s Art  organizează expoziții de artă și culturale în locații prestigioase, inclusiv Comisia Europeană, Parlamentul European, Institutul Internațional pentru Pace, Comitetul European al Regiunilor și Consiliul Europei.

În 2017, a fondat mișcarea globală „Women în Art for Peace”, mișcare care reunește artiste din regiunile de război și din țările care susțîn pacea pentru a evidenția modul în care arta și mesajele lor de pace, bunăvoință și unitate pot influența în mod eficient construirea și menținerea păcii.

În 2022, Iana Stanțieru a pus bazele platformei „Femeile Moldovei” pentru promovarea egalității de gen în Republica Moldova și pentru susținerea femeilor din mediul rural din țară.

Iana Stanțieru a locuit, studiat și activat în 10 tari de pe 3 continente. Vorbește română, engleză și franceză fluent, cunoaște rusa, italiana și a făcut cursuri de începător în spaniolă, germană și chineză.

Note 
Iana Stanțieru: „Noi luptăm. Diaspora contează și diaspora votează”

PUNCTE DE REFLECȚIE cu Iana Stanțieru

Platforma DA și-a lansat angajementele pentru diaspora: o viziune strategică pe 4 direcții cruciale

Iana Stanțieru: Mulți din diasporă au ales PAS pentru profilele lor pe Facebook

Totalurile anului 2022

Diaspora așteaptă mai mult decât poze frumoase ale PAS pe Facebook

Iana Stanțieru, Platforma DA, pledează la Dublin pentru femeile de afaceri

Iana Stanțieru a devenit una dintre curatorele proiectului cultural „Rise of Women”, dedicat artistelor de excepție  

Republica Moldova
Femei din Republica Moldova
Oameni din raionul Glodeni
Politiciene din secolul al XX-lea
Politiciene din secolul al XXI-lea
